Esistono più comuni francesi con questo nome

 Nizas – Gers
 Nizas – Hérault